Травотолоки () — село,
Зарудянский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122683709. Население по переписи 2001 года составляло 109 человек .

Географическое положение 
Село Травотолоки находится в 1,5 км от правого берега реки Западная Стрыпа,
на расстоянии в 0,5 км от села Зарудье.
По селу протекает пересыхающий ручей.

История 
 1570 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Примечания